Tyrnau heißen folgende geographischen Objekte:

 Tyrnau (Steiermark), ehemalige Gemeinde in der Steiermark
 Trnava, Stadt in der Slowakei

Tyrnau ist der Familienname folgender Personen:
 Isaak Tyrnau, Rabbiner und Ritualist

Siehe auch:
 Thyrnau
 Türnau, Thürnau